La A14 es una carretera importante en Inglaterra. Es una carretera principal que discurre aproximadamente de este a oeste, 127 millas (204 km) desde el Puerto de Felixstowe, Suffolk hasta el cruce de las autopistas M1 y M6 cerca de Rugby, Warwickshire. A lo largo del camino, atraviesa la antigua ruta principal norte-sur de la Watling Street, ahora A1.

La carretera forma parte de la red transeuropea de carreteras y discurre principalmente por Suffolk, Cambridgeshire y Northamptonshire.

Forma parte de Euroroutes E24 y E30 no firmado.

Carreteras del Reino Unido